Gunnar Berggren kan avse:

Gunnar Berggren (boxare), svensk boxare
Gunnar Berggren (militär), svensk militär (generalmajor)
Gunnar Berggren (bankdirektör), svensk bankdirektör